Maria Johanna Gabriela (4. februar 1750–23. december 1762) var en østrigsk ærkehertuginde, der var datter af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var lillesøster til kejserne Josef 2. og Leopold 2. og storesøster til dronning Marie Antoinette af Frankrig.

Biografi 
Maria Johanna Gabriela blev født den 4. februar 1750 i Hofburg i Wien som den ottende datter og ellevte barn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun blev betragtet som særdeles indtagende og godmodig og var derfor populær ved det kejserlige hof og i den store kejserlige familie. Især havde hun et tæt forhold til sin et år yngre søster Ærkehertuginde Maria Josepha, og de to delte børneværelse og barnepige.
 
Som led i moderens ægteskabspolitik blev Ærkehertuginde Maria Johanna Gabriela forlovet med den senere kong Ferdinand 1. af Begge Sicilier. Hun døde dog inden ægteskabet som følge af et forsøg på inokulation mod kopper den 23. december 1762. Ligesom mange af sine søskende er hun begravet i Kejserkrypten i Kapucinerkirken i Wien. Hendes hjerte blev begravet separat og opbevares i hjertekrypten i Loretokapellet i Augustinerkirken i Wien.

Anetavle

Noter

Litteratur

Eksterne Henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig